Příjmení Loubal nese více různých osobností:

 František Loubal (1893–1950) – český spisovatel, publicista, historik, politický vězeň
 Gustav Loubal (1905–???) – český a československý politik
 Ignác Loubal (???–???) – český podnikatel